CECA est l'acronyme de :
 Communauté européenne du charbon et de l'acier ;
  Communauté économique centre-asiatique ;
 Ceca chimie de spécialités, une société française de chimie de spécialités, filiale du groupe Arkema.

Ceca peut faire référence au :
 diminutif sous lequel est le plus souvent connue la chanteuse serbe Svetlana Ražnatović, qui est très populaire dans les Balkans.

Homonymie d'acronyme